Congratulations peut faire référence à:

Film et Télévision 
 Congratulations (Eurovision), fut le titre de l'émission de télévision organisée par l'Union européenne de radio-télévision pour célébrer le cinquantième anniversaire du Concours Eurovision de la chanson et déterminer la meilleure chanson ayant été présentée au concours durant ces cinquante années.

Musique

Albums 
 Congratulations,album de MGMT
 Congratulations, album de Band zonder Naam
 Congratulations, album de Amy Hart
 Congratulations, album de Mac Lethal
 Congratulations… I'm Sorry, album de Gin Blossoms

Chansons 
 Congratulate, une chanson de AKA
 Congratulations, chanson de Cliff Richard pour l'Eurovision de la chanson 1968
 Congratulations, de l'album Congratulations
 Congratulations chanson de Post Malone
 Congratulations chanson de Silvía Night
 Congratulations, de Blue October avec Imogen Heap de l'album Foiled
 Congratulations, de Juliana Hatfield sur son album Only Everything
 Congratulations, de Ne-Yo from his album Non-Fiction
 Congratulations, de Paul Simon sur son album Paul Simon
 Congratulations, de Rachel Platten de son album Wildfire
 Congratulations, des The Rolling Stones de leur album 12 X 5
 Congratulations, de Traveling Wilburys de Traveling Wilburys Vol. 1
 Congratulations, chanson de Vesta Williams's signature